Rádio Querência é emissora de rádio brasileira sediada em Santo Augusto, cidade do estado do Rio Grande do Sul. Sua história começa no ano de 1987, quando abriu-se a concorrência pública, onde oito grupos participaram com interesse na implantação da tão esperada rádio. 

Em 6 de janeiro de 1988 foi publicado no Diário Oficial da União o decreto nº 95.584 de 05/01/1988, onde o Ministério das Comunicações concedia licença de concessão ao grupo vencedor, Rádio Querência de Santo Augusto Ltda. Ocorreu, então, a instalação de uma emissora de ondas médias na cidade de Santo Augusto, na frequência de 1540 kHZ com 1.000 watts de potência. O grupo formado pelos senhores Pedro Valmor Marodim, Almir Antonio Santi, Gilberto Elias Goergen e José Sperotto, que foram apoiados pelo então deputado Osvaldo Bender, que auxiliou os mesmos nos trâmites da concorrência junto ao Ministério das Comunicações em Brasília. A nova emissora recebeu o prefixo ZYK 367.

No dia 11 de setembro de 1988 foi inaugurada a rádio de Santo Augusto. Em 2002 a emissora mudou sua sede para o centro da cidade, onde foi construído um novo prédio para abrigar os estúdios da rádio na Rua Padre Roque Gonzales. O terreno foi adquirido em 2001, e a obra foi finalizada no mês de junho de 2002.

Ligações externas 
 Site oficial
 Rádio online

Querência
Estações de rádio fundadas em 1988